Autostrada A6 – autostrada austriaca
 Autostrada A6 – autostrada croata
 Autostrada A6 – autostrada italiana
Autostrada A6 – autostrada lituana
 Autostrada A6 – autostrada marocchina
 Autostrada A6 – autostrada rumena
 Autostrada A6 – autostrada polacca
 Autostrada A6 – autostrada svizzera